Werbizkaja ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Alexejewna Werbizkaja (1861–1928), russische Schriftstellerin, Dramatikerin und Memoiristin
 Ljudmila Alexejewna Werbizkaja (1936–2019), sowjetisch-russische Linguistin, Russistin und Hochschullehrerin